Oliver Heald est un nom pouvant désigner:

Oliver Heald (né en 1954), homme politique conservateur britannique
 (né en 1975), joueur canadien de foobtall

Voir aussi

Heald, Oliver